Habib est un nom propre en syriaque et en arabe qui peut désigner :

Prénom 
Habib ou Abib (), bien-aimé en arabe, est un prénom masculin (Habib, Habibou) ou féminin (Habiba, Habibata, Habibatou, Habibe), selon la liste des prénoms arabes.

Saints chrétiens 
 Habib ou Abib (), et ses compagnons : Hyperéchios, Philothée, Jacques, Julien, Romain et Parégorios, martyrs de Samosate en Mésopotamie durant la campagne contre les Perses, crucifiés sur les ordres de Maximien car soupçonnés de trahison ;fêté le 15 novembre.
 Habib († 306), diacre, avec les saints Samonas et Gurias, martyrs durant la persécution de Dioclétien ; fêté le 27 mars (semble ne faire qu'un avec le suivant, vérifier cependant la date de décès : 306 ou 322 ?)
 Habib d'Urfa († 322), né à Tel-Sheba, aux environs d'Édesse en Osroène sous l’empereur Licinius, diacre à Urfa en Turquie ; fêté le 2 septembre.

Personnalités politiques 
 Habib Boularès, journaliste, écrivain et homme politique tunisien
 Habib Bourguiba, homme d’État tunisien, président de la République entre 1957 et 1987
 Habib Ben Yahia, diplomate et homme politique tunisien
 Habib Chartouni, membre du Parti social nationaliste syrien, poseur de la bombe qui a tué le président libanais Bashir Gemayel
 Habib Chatti, homme politique et diplomate tunisien
 Habib Chawki Hamraoui, homme politique algérien
 Habib Djellouli, homme politique tunisien
 Habib El Malki, homme politique et professeur d'université marocain
 Habib Essid, homme d'État et ingénieur agricole tunisien
 Habib M'barek, médecin, homme politique et diplomate tunisien
 Habib Pacha es-Saad, homme politique libanais de rite maronite
 Habib Thiam, homme d'État sénégalais, Premier ministre à deux reprises de son pays

Sportifs 
 Habib Jean Baldé, footballeur international guinéen
 Habib Bellaïd, footballeur international algérien
 Habib Beye, footballeur international sénégalais
 Habib Cheikhrouhou, militant et journaliste tunisien
 Habib Diallo, footballeur sénégalais
 Habib Draoua, footballeur et entraîneur algérien
 Habib Galhia, boxeur tunisien
 Habib Habibou, footballeur international centrafricain
 Habib Mohamed, footballeur ghanéen

Artistes, écrivains, journalistes 
 Habib Dembélé, comédien et écrivain malien
 Habib Koité, chanteur malien
 Habib Souaïdia, écrivain algérien, ancien des Forces spéciales de l'Armée algérienne
 Habib Tawa, historien, journaliste et mathématicien français
 Habib Tengour, écrivain, poète et sociologue algérien
 Habib Wahid (1979-), compositeur, musicien et chanteur bangladais
 Habibi, de son vrai prénom Habib (Habib Lanani), auteur-compositeur-interprète français et algérien

Médecins, scientifiques 
 Habiba Zéhi Ben Romdhane, professeure de médecine et femme politique tunisienne

Patronyme 
Habib est un patronyme arabe et syriaque.

Personnalités portant ce patronyme 
 Anass Habib (1980-), chanteur marocain ;
 Claude Habib (1958-), autrice féministe et professeure de littérature française ;
 David Habib (1961-), homme politique français ;
 Meyer Habib (1961-), homme politique franco-israélien ;
 Philip Habib (1920-1992), diplomate américain ;
 Ralph Habib (1912-1969), réalisateur français ;
 Samra Habib, militant pour les droits des personnes LGBT.

Autres 

 Habib, ferry de la Compagnie tunisienne de navigation.

Références

Voir aussi 
Habibi ou Habibie (حبيبي ), prénoms ou patronymes qui peuvent faire référence à :

Prénom masculin
Prénom arabe